Mandela může být:
příjmení
 Makgatho Mandela (1950–2005), jihoafrický právník
 Nelson Mandela (1918–2013), jihoafrický politik, nositel Nobelovy ceny míru
 Winnie Madikizela-Mandela (* 1934/1936–2018), jihoafrická politička
 Zindzi Mandela (* 1960), jihoafrická básnířka

ostatní významy
 Mandela (Latium), obec v provincii Řím, oblast Latium v Itálii
 Mandela (film), dokumentární film

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení